Don Edwards (1915–2015) amerikai politikus, a képviselőház tagja (1963–1995)
 Don Edwards (1936–2022) amerikai énekes, gitáros
 Don Edwards (1955) kanadai jégkorongozó
hasonló nevűek
 Don C. Edwards (1861–1938) amerikai politikus, a képviselőház tagja (1905–1911)
 Donnie Edwards (1973) amerikai amerikaifutball-játékos